Kim Seung-il – północnokoreański piłkarz
 Kim Seung-il – północnokoreański agent odpowiedzialny za katastrofę lotu Korean Air 858